Ле-Пузе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Шомерак. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07181.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 115 км южнее Лиона, в 12 км к востоку от Прива.

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зима мягкая, весна и осень дождливые. Среднее количество осадков — 900 мм/год.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2877 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1778 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1249 были экономически активными, 529 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 66,8 %). Из 1249 активных работали 1037 человек (582 мужчины и 455 женщин), безработных было 212 (101 мужчина и 111 женщин). Среди 529 неактивных 153 человека были учениками или студентами, 144 — пенсионерами, 232 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Римский мост (II век). Исторический памятник с 1998 года
 Руины средневекового монастыря Сен-Пьер-де-Ромпон. Исторический памятник с 1927 года
 Протестантская церковь (1956) и церковь Сен-Маделен (1958)
 Мост через Рону, длина — 292 м, вес — 2000 т.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш